Чемпионат России по хоккею с мячом 2021/2022 — 30-й сезон высшего дивизиона системы хоккейных (с мячом) лиг России — Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2021/2022. Чемпионом России стала команда «Динамо-Москва», переиграв в финальном матче, прошедшем 27 марта 2022 года в Сыктывкаре на стадионе «Республиканский», со счётом 5:2 архангельский «Водник».

Регламент 
Соревнования проводятся в два этапа.

I этап (регулярный Чемпионат)
Соревнования проводятся по круговой системе в два круга. Каждая команда проводит одну игру на своём поле и одну игру на поле соперника. Сроки проведения: с 7 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года.

Команды, занявшие 1—8 места, допускаются ко второму этапу. Остальные команды в итоговой таблице Чемпионата располагаются в соответствии с местами, занятыми на первом этапе.

II этап (плей-офф)
Команды, занявшие 1—8 места на первом этапе, по системе плей-офф определяют призёров Чемпионата, начиная с 1/4 финала.

Команды на втором этапе распределяются в соответствии с сеткой плей-офф.

Соревнования 1/4 финала проводятся до двух побед. Игры 1/4 финала проводятся 3 и 6 марта (дополнительная игра 7 марта) 2022 года. Первую игру команда, занявшая более высокое место на первом этапе, проводит на поле соперника, а вторую и, в случае необходимости, третью, на своём поле.

Итоговые места команд, проигравших в 1/4 финала, определялись по итогам регулярного Чемпионата. Команда, занявшая самое высокое место на I этапе, занимает 5-е итоговое место и т. д.

Соревнования 1/2 финала проводились до двух побед. Первую игру команда, занявшая более высокое место на первом этапе, проводила на поле соперника, а вторую и, в случае необходимости, третью, на своём поле. Игры проводились 10 и 13 марта (дополнительная игра 14 марта) 2022 года.

Команды, проигравшие в играх серии 1/2 финала, должны были проводить между собой две игры за 3-е место (одна игра на своём поле и одна игра на поле соперника). В дальнейшем  в регламент были внесены изменения: третий призёр по итогам Чемпионата определился в одной игре — 20 марта 2022 года.

Финал проводился из одной игры — 27 марта 2022 года. Место проведения матча определили на конкурсной основе.

Список участников 
В чемпионате сезона 2021/2022 принимают участие 14 клубов:

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Результаты матчей 

 •  •

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФХМР — rusbandy.ru
 Положение о проведении Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2021/2022 гг.
 Федерация хоккея с мячом России. Чемпионат России среди команд Суперлиги сезона 2021/2022

Чемпионаты России по хоккею с мячом
2021 год в хоккее с мячом
2022 год в хоккее с мячом